Ирава́ди — топоним.
 Иравади — река в Мьянме.
 Иравади — административная область в Мьянме.